Hutton Roof (Eden) – miejscowość w Kumbrii (Anglia)
 Hutton Roof (South Lakeland) – miejscowość w Kumbrii (Anglia)